Infante – individuo nel periodo dell'infanzia
 Infante – nella monarchia spagnola e nell'ex monarchia portoghese, titolo del figlio del sovrano regnante a partire dal secondogenito

Persone
Adolfo Infante – calciatore italiano
Blas Infante – politico e scrittore spagnolo
Carlos Infante – calciatore messicano
Ildefonso Joaquín Infante y Macías – vescovo cattolico spagnolo
Juan Carlos Infante – giocatore di baseball venezuelano con cittadinanza italiana
Luca Infante – cestista italiano
Manuel Infante – compositore spagnolo
Marlene Infante – ex schermitrice cubana
Milo Infante – giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano
Massimo Infante – giornalista, scrittore, storico e critico d'arte italiano
Pablo Infante – calciatore spagnolo
Pedro Infante – cantante e attore messicano
Raquel Infante – attrice spagnola
Raquel Infante – calciatrice portoghese
Raimundo Infante – calciatore cileno
Ramón Infante – schermidore cubano
Ricardo Infante – calciatore argentino